Мария (Марица) Алексова Томанова, по мъж Костенцева, е българска възрожденска просветна деятелка.

Биография 
Родена е в 1849 или в 1851 година в Самоков в семейството на Алексо и Мария Томанови. При пристигането в града на учителката баба Неделя Петкова, Мария Томанова е записана да учи при нея. Става най-добрата и ученичка и първа помощничка. След като Неделя Петкова напуска Самоков е заместена от 14-годишната Мария Томанова, която преподава и на мъже и на жени. В обучението Томанова използва новия взаимоучителен метод.

След Самоков Мария Томанова учителства в Кюстендил, а после в Кратово, където за пръв път открива българско девическо училище. Американският пътуващ евангелистки книжар Яков Клюнт довежда в Кратово приятеля си книжар Михаил Костенцев и го запознава с Томанова и двамата се женят. В Щип Мария Костенцева също открива българско девическо училище в къщата на хаджи Мите. След като семейството се мести в София в 1878 година, Мария Костенцева се занимава с издателската дейност на книжарницата на Костенцев. Събира народни песни и съставя календарчета. Издава песнопойка, Софронието, „Чер Арап и Хайдут Сидер“, „Злочестко и Сретка“, „Бялка и Червенка“, „Щастаие в играта“, „Черноносящата госпожа“, „Богдан юнак“, Писмовник и Трепетник.

Дъщеря им Райна Костенцева (1885 – 1968) е женена за българския художник и поет Август Розентал, а след смъртта му в Балканска война се омъжва за Макс Мекциер, художник на списание „Пламък“. Райна Костенцева е автор на книгата „Моят роден град София преди 75 години и после“, издадена в 1979 година.

Бележки 

Български просветни дейци
Родени в Самоков
Починали в София